Місячний сарос 151 — серія місячних затемнень, в якій Місяць перебуватиме у вузлі, що заходить. Вона почнеться 6 червня 2096 року, коли Місяць ледь торкнеться південного краю земної півтіні, і завершиться 13 липня 3358, коли Місяць востаннє торкнеться її північного краю. Серія міститиме 71 затемнення (51 до 3000 року), які відбуватимуться через кожні 18 років 11 днів, і триватиме 1262 роки.

Серія міститиме 14 повних затемнень від 18 березня 2565 до 7 серпня 2799, 18 часткове перед повними від 2 вересня 2240 до 7 березня 2547 і 21 часткове після повних від 18 серпня 2817 до 26 березня 3178.

Найдовшим у серії повним затемненням буде 35-е, яке відбудеться 14 червня 2709 і триватиме 104,1 хвилини.

Див. також 
 Список місячних затемнень
 Список місячних саросів

Примітки

Посилання 
 www.hermit.org: Saros 151 

Місячні сароси